TDM peut faire référence à :
 Le Temps des médias, une revue scientifique française ;
 tomodensitométrie, une technique de scanner utilisée en imagerie médicale, selon la liste des abréviations en médecine ;
  ou Suivi thérapeutique pharmacologique (ou encore Suivi Thérapeutique des Médicaments) ;
  ou multiplexage temporel, selon la liste des abréviations en informatique ;
 troupes de marine, un corps militaire ;
 TDM : text and data mining, se rapporte à l'exploration de données ;
  ;
 TDM : Modèle de moto de la marque Yamaha ;
 un Tour du monde ;
 trouble dépressif majeur ;
 Trans Data Management, entreprise Britannique spécialisé dans l'intégration de solutions de communications et de sécurité dans le domaine du ferroviaire ;
La Terre du Milieu, continent fictif des œuvres de J. R. R. Tolkien.